Der Bezirk Morges () ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Morges. Seit 1. Juli 2021 besteht der Bezirk Morges aus folgenden 56 Gemeinden:

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2008 

 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinden Apples, Aubonne, Ballens, Berolle, Bière, Bougy-Villars, Féchy, Gimel, Mollens, Montherod, Pizy, Saint-Livres, Saint-Oyens und Saubraz vom Bezirk Aubonne → Bezirk Morges
 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinden Chavannes-le-Veyron, Chevilly, Cossonay, Cottens, Cuarnens, Dizy, Eclépens, Ferreyres, Gollion, Grancy, La Chaux (Cossonay), La Sarraz, L'Isle, Mauraz, Moiry, Mont-la-Ville, Montricher, Orny, Pampigny, Pompaples, Senarclens und Sévery vom Bezirk Cossonay → Bezirk Morges
 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinde Allaman vom Bezirk Rolle → Bezirk Morges

 1. Juli 2011: Fusion Aubonne und Pizy → Aubonne
 1. Juli 2011: Fusion Colombier, Echichens, Monnaz und Saint-Saphorin-sur-Morges  → Echichens

 1. Januar 2021: Fusion Aubonne und Montherod → Aubonne

 1. Juli 2021: Fusion Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle, und Sévery → Hautemorges

Geschichte 

Der District war bis zum 31. Dezember 2007 in die vier Cercles (dt. Kreise) Morges, Ecublens, Colombier und Villars-sous-Yens aufgeteilt.

Der District bestand bis Ende 2007 aus 34 Gemeinden, war 108,15 km² gross und zählte 71'682 Einwohner (Ende 2006).

Veränderungen im Gemeindebestand bis 2008 

 1. Januar 1953: Namenswechsel von  Lussy VD  → Lussy-sur-Morges

 1. Januar 1959: Namenswechsel von  Bussigny-sur-Morges  → Bussigny-près-Lausanne

 1. April 1961: Fusion Bussy-sur-Morges und Chardonney-sur-Morges  → Bussy-Chardonney

 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinden Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Ecublens VD, Saint-Sulpice VD und Villars-Sainte-Croix vom Bezirk Morges → Bezirk Ouest lausannois

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Morges
Kanton Waadt